

Трансфери

Привлечени 
  Александър Александров (футболист) от Левски (София)
  Йордан Христов от Спартак (Пловдив)
  Тодор Неделев от Ботев 2002 ДЮШ
  Георги Мечечиев от Монтана 1921 (Монтана)
  Мартин Димов от Калиакра (Каварна)
  Ивайло Димитров от Локомотив (София)
  Петър Атанасов от Брестник 1948 (Пловдив)
  Румен Тинков от Любимец 2007 (Любимец)
  Николай Домакинов от Монтана 1921 (Монтана)
  Мартин Стефанов от Спартак (Пловдив)
  Николай Илиев от Добруджа (Добрич)
  Даниел Божков от Видзев (Лодз)
  Стефан Киков от Брестник 1948 (Пловдив)

Напуснали 
  Йордан Минев в ПФК Лудогорец 1945 (Разград)
  Петко Фанев в Германия
  Георги Стефанов във ФК Раковски (Раковски)
  Иван Танчовски в ИТД-Гигант (Съединение)
  Иван Площаков в ИТД-Гигант (Съединение)
  Ридван Хаджифейзула в Асеновец 2005 (Асеновград)
  Георги Мечечиев в Монтана 1921 (Монтана)
  Стефан Костадинов край на кариерата

Освободени преди края на полусезона 
  Николай Илиев в Добруджа (Добрич)
  Тодор Тимонов в Бдин (Видин)

Привлечени 
  Христо Телкийски от Ираклис
  Деян Христов от Кайрат (Алма Ати)
  Христо Иванов от ПФК Монтана
  Венцислав Бонев от Черноморец (Бургас)
  Мариян Огнянов от Левски (София)
  Радослав Бачев от ПФК Монтана
  Росен Андонов от Спартак (Пловдив)
  Лазар Марин от Спартак (Пловдив)
  Лъчезар Ангелов от Спартак (Пловдив)
  Валентин Веселинов от Сливен 2000 (Сливен)

Напуснали 
  Румен Тинков в Брестник 1948 (Пловдив)
  Васил Гуджев в Свиленград 1921
  Светослав Асенов в Брестник 1948 (Пловдив)
  Илия Николов в ПФК Несебър
  Стефан Киков в Любимец 2007 (Любимец)
  Мартин Стефанов в Спортист (Своге)
  Владимир Байрев в Спартак (Пловдив)
  Костадин Гаджалов в Бдин (Видин)
  Ирфан Юсеинов в Любимец 2007 (Любимец)

Клубът

Ръководство

Контроли

Лято 2011

Зима 2011/2012

Първенство

Програма

Официални мачове

Статистика по футболисти

Напуснали и освободени през сезона

Голмайстори

Външни препратки 
 Официален сайт на Ботев Пловдив
 Неофициална страница за Ботев Пловдив
 Официален сайт на феновете на Ботев Пловдив
 Официален сайт на Клуб 1912
 Български клубове - Ботев 1912 (Пловдив)

Ботев (Пловдив) през годините
Ботев